Old, une commune hongroise du comitat de Baranya.
 Old, un album studio du rappeur américain Danny Brown, sorti en 2013.
 Old, un film américain de M. Night Shyamalan, sorti en 2021.

Voir aussi 
 Old Trafford, un stade anglais de football.
 Old Boy, un film sud-coréen de Park Chan-wook.
 Old Course à St Andrews, un des plus anciens parcours de golf.
 , une chanson de Neil Young.
 Old Christine (), une série télévisée américaine.